Rait ist

 eine altägyptische Göttin, siehe Rait (ägyptische Mythologie)
 ein Synonym der altägyptischen Göttin Rat-taui
 ein Mineral, siehe Rait (Mineral)

Rait ist der Vor- bzw. Familienname von:

 Rait Maruste (* 1953), estnischer Jurist
 James Rait (1742), Bischof der Scottish Episcopal Church
 John de Rait (1350–1354/1355), Bischof von Aberdeen
 Rita Rait-Kowaljowa (1898–1988), russische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Sir Robert Sangster Rait (1929), Vizekanzler der University of Glasgow

Siehe auch:
 Raith
 Raitt
 Raid
 Reit
 Reith